Deutsche Lufthansa ist der Name folgender Unternehmen und Institutionen:

 Lufthansa Group, deutsches Unternehmen, gegründet 1953 in Köln
 Deutsche Lufthansa AG, Dachgesellschaft der heutigen Lufthansa Group, gegründet 1953 in Köln, bis 1954 Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf (LUFTAG)
 Lufthansa (Airline der heutigen Lufthansa Group), gegründet 1953 in Köln, Betriebsaufnahme 1955
 Deutsche Lufthansa (DDR), gegründet 1954 in Schönefeld, 1963 in die Interflug überführt
 Deutsche Lufthansa (Deutsches Reich), gegründet 1926 in Berlin, bis 1933 Deutsche Luft Hansa AG, 1951 liquidiert
 Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung, gegründet 1986 in Berlin
 Lufthansa Cargo, Frachtfluggesellschaft, gegründet 1994, in Frankfurt am Main